Загальна назва Город може означати:

 Го́род — застаріле позначення середньовічного укріплення. Воно було осідком князя або боярина. В урочистому мовленні — «град» 
 городище — рештки давньої оселі й укріплень сипаними валами.
 «Внутрішній го́род» — князівський укріплений палац.
 Горо́д — ділянка, на якій садять городину, (овочі). Город на присадибній ділянці — частина земельної ділянки, зайнята городніми культурами.
 Гуляй-го́род пересувна польова фортифікаційна споруда.
 Го́род — місце кожної команди в різних масових іграх, яке звичайно окреслюється лініями на землі
 Город (село) — село Косівського району Івано-Франківської області.
 Го́род — те ж саме, що й юродивий

Примітки

Див. також 
 Городок (різні значення)
 Городні (архітектура)

Сільське господарство
Населені пункти
Містобудування